Zacatecas (staat), een Mexicaanse deelstaat
Zacatecas (gemeente), een gemeente in de Mexicaanse deelstaat Zacatecas
Zacatecas (stad), de hoofdstad van de Mexicaanse deelstaat Zacatecas
Zacatecas, de Spaanse naam voor de Zacateken, een volk dat in het verleden in die staat woonde
Zacatecas (geslacht), een geslacht van vlinders uit de familie van de grasmotten